Осташевський Генріх Романович (1921-2004) — український актор. Народний артист України.
 Осташевський Єгор Романович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Осташевський Йосиф (1890-1948) — священик УГКЦ, декан Винниківський, релігійний і громадський діяч.
 Осташевський Олексій Сергійович (1991—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки